D12 ou D-12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 ARA Santa Cruz (D-12), un destroyer de  la marine argentine, en service de 1938 à 1973.

Jeux 
 Dé à douze faces, un type de dé utilisé en jeu de rôles.

Médecine 
 Tumeur bénigne  du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 D12, l'abréviation de Dirty Dozen, un groupe de rap américain comprenant Eminem.

Transports 
Aéronautique
 Wittman D-12 Bonzo, un avion de course américain.

Automobile
 Delage D12, une supercar du constructeur français Delage Automobile ;
 Spyker D12, un 4x4 de luxe du constructeur automobile néerlandais Spyker Cars.

Moteur
 Curtiss D-12, un moteur d’avion créé par le constructeur américain Curtiss ;
 Volvo D12, un moteur de camion créé par le constructeur suédois Volvo.

Route
 Route départementale 12, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Transports en commun
 Ligne D12, une ligne de  navette fluviale à Budapest.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Artiste de Shady Records
Sigle de 3 caractères
